Чемпионат Колумбии по футболу 1965 — 18-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1965 на RSSSF

1965
Футбол в Южной Америке в 1965 году
1965 год в Колумбии